Катанеле () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Кетяска.
 Катанеле () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Гура-Фоїй.
 Катанеле () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Скіту.